Chailleux peut faire référence à :
 l'acteur Jacques Chailleux
 la variété de pomme Drap d'or dont il existe des variantes telles que 'Chailleux gros' ou 'Chailleux tardif'